Spaight ist der Familienname folgender Personen:

 James Molony Spaight (1877–1968), britischer Rechtsanwalt und Theoretiker des Luftkriegs

Siehe auch:
 Spaeth
 Späth
 Speth